Where the Breakers Roar é um filme mudo estadunidense em curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, foi escrito e dirigido por  D. W. Griffith.

Elenco 
Arthur V. Johnson
Linda Arvidson
Charles Inslee
Edward Dillon
George Gebhardt
Robert Harron
Guy Hedlund
Florence Lawrence
Marion Leonard
Mack Sennett
Harry Solter

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos